Jan Willem Gunning (1827-1900), scheikundige
 Jan Willem Gunning (1862-1923), hervormd predikant en directeur van het Nederlandsch Zendeling Genootschap
 Jan Willem Gunning (1949), econoom